Sousloví mongolský vpád může označovat následující invaze:

 Mongolský vpád do Evropy
 Mongolský vpád na Moravu
 Mongolský vpád do Uher